Pang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pang Xiong-fei
 Jin Hu Pang